Nessov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lev Alexandrovich Nesov
 Lev Alexandrovich Nessov